Скок увис за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 14. и 16. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 неће бранити Иван Ухов из Русије, због сусапензије руских атлетичара са Летњих олимпијских играра 2016.

Земље учеснице 
Учествовала су 44 скакача увис из 28 земаља.

Систем такмичења 
Такмичења у овој дисциплини су одржана у два нивоа. Први ниво су квалификације у којима су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар са три могућа скока на свакој висини покушати да је прескочи постављену норму. Такмичари који су прескочили задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара прескочило норму онда ће се та разлика попунити са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) ће бити елиминисани. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичара у скоку увис 2016. године пре почетка такмичења (14. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи у скоку увис за 2016.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у две групе. Квалификацина норма за улазак у финале изнзносила је 2,31 м . Норму није испунио ниједан  такмичар се њих 15. квалификовало на основу постигнутог рекултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Скок увис
2016